Clickteam es una empresa francesa de Desarrollo de software con sede en Boulogne-Billancourt,Hauts-de-Seine.Fundada por Francis Poulain,François Lionet,Yves Lamoureux. Es conocido por crear Clickteam Fusion,una herramienta para programar videojuegos sin uso de scripts

Historia 
Antes de que Clickteam fuese fundado, François Lionet fue el programador del lenguaje de programación STOS BASIC, lanzado en 1988 para Atari ST, y AMOS BASIC , un lenguaje de programación más avanzado lanzado en 1990 para Commodore Amiga . Desde entonces, ambos se han publicado a código abierto en el sitio web corporativo de Clickteam.
Yves Lamoureux también fue un desarrollador de juegos antes de cofundar Clickteam, trabajando con múltiples compañías en juegos.

Aplicaciones 
Aplicaciones creadas por Clickteam:
 The Games Factory 
 The Games Factory 2 
 Multimedia Fusion 
 Multimedia Fusion 2 
 Clickteam Fusion 2.5

Referencias

Enlaces externos 
 www.clickteam.com/  Sitio oficial